Partit Popular Serbi (Croàcia) (del seu nom en serbi Српска Hародна Cтранка), partit polític de Croàcia
 Consorci Hospitalari de Catalunya, nom de creació de l'actual Consorci de Salut i Social de Catalunya
 Center for Hearing and Communication, organització sense ànim de lucre estatunidenca per l'atenció a les persones sordes i la lluita contra la contaminació acústica
 chc també és el codi ISO 639-3 del catawba, llengua parlada als Estats Units pels amerindis catawbes